Galliner ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Galliner (1878–1961), deutscher Maler, Kunsthistoriker und Dozent
 Julius Galliner (1872–1949), Rabbiner
 Nicola Galliner (* 1950), Kulturwissenschaftlerin in Berlin
 Peter Galliner (1920–2006), deutscher Journalist und Publizist
 Siegfried Galliner (1875–1960), von 1914 bis 1938 Rabbiner in Gelsenkirchen